2007 Голяма награда на Канада е 39-о за Голямата награда на Канада и шести кръг от сезон 2007 във Формула 1, провежда се на 10 юни 2007 година на пистата Жил Вилньов, Монреал в Канада.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
2007 година в Канада